Райхенау (Баден-Вюртемберг), Райхенау () — громада в Німеччині, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг.
 Райхенау (словен. Rajnava) — муніципалітет в районі Фельдкірхен австрійської федеральної землі Каринтія.
 Вальтер фон Райхенау (; 8 жовтня, 1884, Карлсруе — 17 січня, 1942, Львів) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал-фельдмаршал (1940) Вермахту.
 Райхенав (словен. Rajhenav) — поселення в общині Кочев'є, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія.
 Райхенау (острів), Райхенау () — острів в Боденському озері, розташований на захід від міста Констанц, Німеччина.
 Райхенау (монастир), Монастир Райхенау () — бенедиктинський монастир на острові Райхенау на Боденському озері.